Атенко ()  —   город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Мехико. Население — 42 739 человек.

История 
Город основан в 1820 году.

Ссылки 
 Atenco en la Enciclopedia de los Municipios de México
 Los graves sucesos de Atenco
 Brutal represión en Atenco

Муниципалитеты Мехико
Города Мехико